Basigochi kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Basigochi (norra Guachochi kommun), Chihuahua,